„Chōkai” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez kilka japońskich okrętów:
 „Chōkai” – kanonierka typu Maya z przełomu XIX i XX wieku
 „Chōkai” – krążownik ciężki typu Takao z okresu międzywojennego i II wojny światowej
 „Chōkai” (DDG-176) – niszczyciel rakietowy typu Kongō z końca XX wieku

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 

Nazwy japońskich okrętów